indianista – miłośnik lub badacz Indian
 indianista – badacz Indii

Zob. też:
 indianistyka
 indologia